Мартовское пиво — название похожих напитков, различающихся по происхождению и параметрам.

 Мартовское пиво — пиво в Германии и в Австрии
 Мартовское пиво — сорт советского пива